Wadu wadu puede referirse a los siguientes:
 Wadu wadu, primer álbum del grupo de rock argentino Virus publicado en 1981; o
 Wadu wadu, canción del grupo de rock argentino Virus publicado en 1981 en el álbum Wadu wadu.